NW steht als Abkürzung für:
 nächste Woche, als Abkürzung
 Nationaler Widerstand, Bezeichnung vorwiegend deutscher Rechtsextremisten und Neonazis für ihre Gruppierungen und Organisationen
 Nebenwirkung in der Pharmakologie
 Neigungswechsel in der Verkehrswegeplanung
 Nennweite, Durchmesser eines Rohres/Schlauchleitung oder die Größe einer Armatur
 Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft A. G., Wagenbau-Fabrik in Nesselsdorf (Kopřivnice)
 Neue Westfälische, deutsche Zeitung in der Region Ostwestfalen
 Neukaledonien, nach dem ICAO-Code
 New Weekly, australisches Boulevard-Wochenmagazin
 Kanton Nidwalden, ein deutschsprachiger Kanton der Schweiz
 Niedrigwasser, Wasserstand von Gewässern, der deutlich unter einem als normal definierten Zustand liegt
 Nightwish, eine Symphonic-Metal-Band aus der finnischen Stadt Kitee
 no way, „keine Chance, auf keinen Fall“, siehe Netzjargon
 Nockenwelle, Maschinenelement, mit dem eine Dreh- in eine Längsbewegung umgewandelt wird
 Nordrhein-Westfalen, deutsches Bundesland, veraltete Form, heute NRW
 ISO 3166-2-Code für Nordrhein-Westfalen innerhalb Deutschlands
 Nordwest, Himmelsrichtung
 den Postbezirk Northwest (Nordwest-London) (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 den ehemaligen Postbezirk NW in Berlin, siehe Berliner Postbezirke zwischen 1862 und 1920
 Norfolk and Western Railway, ehemalige amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Northwest Airlines (zeitweise auch Northwest Orient Airlines), war eine US-amerikanische Fluggesellschaft, Sitz in Eagan nach dem IATA-Code
 Wilhelmshaven, als Abkürzung der Fischereifahrzeuge der Hochseefischerei lt. Liste der Fischereikennzeichen in Deutschland

NW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße
 Großbritannien: Stockton-on-Tees
 Schweiz: Kanton Nidwalden

nW steht als Abkürzung für:
 Nanowatt, ein Milliardstel der Einheit der elektrischen Leistung

Abkürzung